.dwt (.DWT, .Dwt) — розширення імен файлів кількох типів:
 Шаблони Adobe Dreamweaver;
 Динамічні вебшаблони;
 Шаблони AutoCAD.

Формати файлів